Raja – titolo nobiliare nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico
 Raja – album degli Stam1na del 2008
 Raja – personaggio Disney, di Aladdin
 Raja – personaggio della serie di videogiochi Phantasy Star
 Raja – genere di pesci cartilaginei a cui appartiene la razza
 Raja – film del 2003 diretto da Jacques Doillon

Vedi anche
Rajae Bezzaz - personaggio televisivo